Alexei Kuleschow ist der Name folgender Personen:

* Alexei Wladimirowitsch Kuleschow (* 1979), russischer Volleyballspieler
 Alexei Kuleschow (Beachvolleyballspieler) (* 1987), kasachischer Beachvolleyballspieler